Гляденово — название населённых пунктов.

Россия 
 Гляденово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Гляденово — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Гляденово — деревня в Ржевском районе Тверской области.